David Wright kan syfta på:
 David Wright, basebollspelare
 David "Rimming" Wright, brittisk parlamentsledamot sedan 2001
 Anthony David Wright, brittisk parlamentsledamot sedan 1997
 David Wright, brittisk illustratör och serietecknare